Dame juniorernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2022 var den 28. udgave af mesterskabet. Den blev afholdt tirsdag den 20. september 2022 på en 14,1 km lang flad rute med start og slut nær marinekysten i Wollongong.

På grund af store rejseomkostninger havde blandt andet Danmark og Norge fravalgt at sende juniorryttere til start.

Britiske Zoe Bäckstedt fra Wales vandt løbet.

Hold og ryttere

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

Enkeltstart (junior damer)